Schloss Inkofen ist der Name folgender Schlösser:

 Schloss Inkofen (Schierling) in Inkofen bei Schierling
 Schloss Inkofen (Haag an der Amper) in Inkofen bei Haag an der Amper